Дом Спортова — спортивная арена в Загребе, Хорватия.

Информация 
Здание было построено в 1972 году в западной части Загреба (район Трешневка). Площадь здания — 32 тысячи квадратных метров. Вместимость варьируется от 3100 до 6400 мест.

Арена используется для проведения спортивных соревнований и культурных мероприятий. Dom Sportova является главной ареной для проведения теннисного турнира PBZ Zagreb Indoors.

Соревнования 
Финал чемпионата Европы по баскетболу 1989 года, в которой сборная Югославии выиграла золотую медаль.
Чемпионат Европы по гандболу среди мужчин 2000 *чемпионат Европы по фигурному катанию 2008*Чемпионат Европы по фигурному катанию 2013

Хоккей 
 Континентальный кубок по хоккею с шайбой 2003/2004
Второй дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2019. Группа В.

Ссылки 
 Официальный сайт

Стадионы, построенные в 1972 году
Спортивные сооружения Загреба